Kismet (von ) bezeichnet:
 die Vorstellung über das Schicksal im muslimischen Kulturraum
 Kismet (Kansas), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Kismet (New York), Stadt in den Vereinigten Staaten
 Kismet (Roboter), vom MIT Artificial Intelligence Lab konzipierter Roboter, der die menschliche Mimik simulieren soll
 Kismet (Sniffer), passiver WLAN-Sniffer zum Aufspüren von Funknetzwerken

Kismet ist auch der Name folgender Werke:
 Kismet (1916), Film aus dem Jahr 1916 von Martin Berger
 Kismet (1930), Film aus dem Jahr 1930 von John Francis Dillon mit Loretta Young
 Kismet (1931), deutsche Version des Vorhergehenden von Wilhelm Dieterle
 Kismet (1943), indischer Hindi-Film aus dem Jahr 1943 von Gyan Mukherjee
 Kismet (1944), auch Oriental Dream, Film aus dem Jahr 1944 von William Dieterle mit Ronald Colman und Marlene Dietrich
 Kismet (Musical), Musical aus dem Jahr 1953 von Robert Wright und George Forrest
 Kismet (1955), Verfilmung des Musicals aus dem Jahr 1953 unter der Regie von Vincente Minnelli
 Kismet (1966), Single "Kismet" von Caterina Valente 
 Kismet, satirische Komödie aus dem Jahr 1999 unter der Regie von Andreas Thiel, siehe Black Souls (Kismet)
 Kismet – Würfel dein Leben, Film aus dem Jahr 2002 von Lars Kraume

Siehe auch: